San Carlos (Buenos Aires) puede hacer referencia a varias localidades del mismo nombre ubicadas en la provincia de Buenos Aires, Argentina:

 San Carlos, localidad ubicada en el partido de General Pueyrredón.
 San Carlos, localidad ubicada en el partido de La Plata.
 San Carlos de Bolívar, localidad ubicada en el partido de Bolívar.